Clarksville (Arkansas)	
 Clarksville (Indiana)	
 Clarksville (Iowa)
 Clarksville (Louisiana)	
 Clarksville (Michigan)	
 Clarksville (Missouri)	
 Clarksville (Ohio)
 Clarksville (Pennsylvania)	
 Clarksville (Tennessee)
 Clarksville (Texas)
 Clarksville (Virginia)

 Clarksville (Nieuw-Zeeland)